Hand in Glove ( für „Hand im Handschuh“) steht für:

 Hand in Glove (Lied), Singleauskopplung aus dem Album The Smiths der englischen Rockband The Smiths von 1983
 Originaltitel des Kriminalromans Fällt er in den Graben, fällt er in den Sumpf der neuseeländischen Autorin Ngaio Marsh von 1962